Shepway peut désigner :

 Shepway (Maidstone) - un village dans le Kent en Angleterre ;
 Folkestone and Hythe (district) - un district du Kent, en Angleterre ;
 Île de Sheppey - une île de l'estuaire de la Tamise, sur la côte Nord du Kent, Angleterre